Ismael Oddó puede referirse a:

 Ismael Oddó Arrarás, compositor chileno y bajista de la banda de Francisca Valenzuela.
 Ismael Oddó Méndez, hijo de Willy Oddó e integrante de la banda Quilapayún.